Медвин () — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 29 человек. Почтовый индекс — 07225. Телефонный код — 4591. Занимает площадь 2,5 км². Код КОАТУУ — 3222081403.

Местный совет 
07255, Київська обл., Іванківський р-н, с. Страхолісся, вул. Бикова, 45

Ссылки 
 Медвин на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Иванковского района